De vijftiende etappe van de Ronde van Italië 2014 werd op 25 mei verreden. Het peloton begon in Valdengo  aan een bergrit van 225 kilometer die op Plan di Montecampione eindigde.

Uitslag

Klassementen 
{{Tabel klassement wielerwedstrijd
| hoofding=Algemeen klassement
| breedte=
| eenheid=Tijd
| trui   =roze
| ploegen=
| e1     =  Rigoberto Urán
| e1plg  = 

Etappe 15
Sport in Lombardije
Brescia (provincie)